Coriolis har flere betydninger:

 Gaspard-Gustave Coriolis
 Coriolis (månekrater)
 Corioliseffekten